Thursday, jeudi en anglais.

Étymologie: Thor, dieu du tonnerre en mythologie nordique, pour lequel le jeudi était consacré.

Peut faire référence à :

Musique 
 Thursday, un groupe de rock ;
 Thursday, une mixtape du chanteur The Weeknd sortie en 2011 ;
 Thursday, une chanson du groupe Pet Shop Boys sortie en 2013.

Cinéma 
 Thursday, titre original de C'est pas mon jour !, est un film de Skip Woods sorti en 1998

Géographie 
 Île Thursday, une île du Queensland en Australie

Autres 
 Thursday Next, héroïne de la série de romans du même nom, écrits par Jasper Fforde